O Córrego, ou rio Cabuçu de Baixo nasce na Serra da Cantareira, com o nome de Córrego Itinguçu, em torno de 1110 metros de altitude, numa pequena caverna. Ele na Brasilândia, muito próximo à divisa de Caieiras, no alto da Serra da Cantareira, desce e segue canalizado pela Avenida Inajar de Souza, até sua foz no rio Tietê, na Ponte da Freguesia do Ó. Forma uma microbacia, abrangindo a parte da Serra da Cantareira, na Cachoeirinha e na Brasilândia, a metade leste da Brasilândia e da Freguesia, o Limão, a oeste da Avenida Deputado Emílio Carlos, a Cachoeirinha a oeste e a norte da Avenida Franklin do Amaral, e até uma parte do Mandaqui: uma pequena parte do Horto Florestal e a Pedra Branca.

Cabuçu de Baixo
Brasilândia (distrito de São Paulo)